Circoscrizione Molise – circoscrizione elettorale della Camera dei deputati
 Circoscrizione Molise – circoscrizione elettorale del Senato della Repubblica